Vaszilij Mihajlovics Alekszejev (1881–1951) szovjet-orosz sinológus
 Vaszilij Ivanovics Alekszejev (1942–2011) olimpiai és világbajnok szovjet-orosz súlyemelő, edző